Sankt Michael bzw. heiliger Michael ist der Name folgender Personen:

 Michael (Erzengel), Bezwinger Satans und Seelenwäger am Tag des Jüngsten Gerichts (Festtag Michaels ist der 29. September)
 Michael de Sanctis (1591–1625), Trinitarier (10. April)
 Miguel Febres Cordero, auch Franziskus (1854–1910), Ordensmann der Christlichen Schulbrüder in Quito (9. Februar)
 Michael Garicoits (1797–1863), Ordensgründer der Priester des Heiligsten Herzens Jesu (14. Mai)
 Michał Sopoćko (1888–1975), den „Apostel der Barmherzigkeit Gottes“ (15. Februar)

St. Michael oder Sankt Michael ist der Name folgender Orte:
 in Österreich
 Sankt Michael im Burgenland, Marktgemeinde im Bezirk Güssing, Burgenland
 Sankt Michael im Lungau, Marktgemeinde im Lungau, Salzburg
 Sankt Michael in Obersteiermark, Marktgemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark
 in den USA
 St. Michael (Minnesota), Stadt im US-Bundesstaat Minnesota

Ortsteile:
 Bayern
 Sankt Michael (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 in Kärnten
 Sankt Michael im Lavanttal, Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Sankt Michael ob der Gurk, Slovenji Šmihel, Dorf im Klagenfurter Becken, verwaltungsmäßig bei Poggersdorf und Völkermarkt
 Sankt Michael (Gemeinde Feistritz), Šmihel, Katastralgemeinde der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg
 St. Michael am Zollfeld, Katastralgemeinde der Gemeinde Maria Saal in Kärnten
 Niederösterreich
 St. Michael am Bruckbach, Ort und Katastralgemeinde von St. Peter in der Au
 St. Michael (Gemeinde Weißenkirchen in der Wachau), Ort und Katastralgemeinde von Weißenkirchen in der Wachau 
 Tirol
 St. Michael (Gemeinde Gnadenwald), Ort in Gnadenwald
 Südtirol
 St. Michael, Fraktion und Hauptort der Gemeinde Eppan
 St. Michael (Kastelruth), Fraktion der Gemeinde Kastelruth

sowie:
 Sankt Michael (Großlage), Großlage im Bereich Bernkastel im deutschen Weinbaugebiet Mosel
 Sankt Michael (Siedlung), eine ehemalige Siedlung mit Kloster in der Nähe von Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 dem Erzengel Michael geweihte Kirchen, siehe Michaeliskirche
 dem Erzengel Michael geweihte Klöster, siehe Michaeliskloster

Siehe auch:
São Miguel (Begriffsklärung)
Saint Michael
 Michaelistag
 Fort St. Michael